В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Патті Фендік і Зіна Гаррісон 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Гелена Сукова (2-ге коло)
 Джиджі Фернандес /  Мартіна Навратілова (півфінал)
 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (чвертьфінал)

 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (півфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Бетсі Нагелсен (1-ше коло)
 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (2-ге коло)
 Патті Фендік /  Зіна Гаррісон (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International